René Guichard peut désigner :
 René Guichard (1880-19..), militaire français ;
 René Guichard, historien français du XX siècle ;
 René Guichard, directeur de la photographie français.